Ocelum ist ein verbreiteter keltischer Ortsname. Er bezeichnet in der antiken Geografie:

 Ocelum (Gallia cisalpina), Stadt in Norditalien
 Stadt der Vettonen am Durius in Lusitania, heute Zamora (Spanien)
 Ocelum (Gallaecia), Stadt der Galläker im nordwestlichen Hispanien, 5 km südöstlich von Covilhã in Portugal
 Ocelum (Britannien), Vorgebirge an der Nordostküste Britanniens (Ptol. 2,3,6)